Yerba puntera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Aeonium arboreum; 
 el nombre común de la planta Aeonium tabulaeforme;
 el nombre común de la planta Sedum acre;
 el nombre común de la planta Sedum album; o
 el nombre común de la planta '''''Sempervivum tectorum.